La FIBA Europe Champions Cup 2002-2003 fu la 1ª edizione della FIBA EuroCup Challenge. La vittoria finale fu ad appannaggio dei greci dell'Aris Salonicco sui polacchi del Prokom Trefl Sopot.

Squadre partecipanti

Risultati

Conference North

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Final four

Conference South

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Final four

Conference West

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Fase finale a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Quarti di finale

Final four

Squadra vincitrice

Voci correlate
Euroleague Basketball 2002-2003
ULEB Cup 2002-2003
ABA Liga 2002-2003

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2002
Pallacanestro nel 2003
FIBA EuroCup Challenge